Por Saint-Aignan pode estar à procura de:
 Saint-Aignan (Ardenas)
 Saint-Aignan (Gironda)
 Saint-Aignan (Loir-et-Cher)
 Saint-Aignan (Morbihan)
 Saint-Aignan (Sarthe)
 Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos